Adams Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Dakota du Nord 
  dans le comté de Walsh.

Dakota du Sud 
  dans le comté de Grant.
  dans le comté de Miner.

Illinois 
 Adams Township dans le comté de LaSalle.

Iowa 
 Adams Township, dans le comté de Dallas.
 Adams Township, dans le comté de Delaware.
 Adams Township, dans le comté de Wapello.

Kansas 
  dans le comté de Nemaha.

Minnesota 
  dans le comté de Mower.

Missouri 
 Adams Township dans le comté de DeKalb.
 Adams Township dans le comté de Harrison.

Nebraska 
  dans le comté de Gage.

Oklahoma 
 Adams Township, dans le comté de Harper.

Pennsylvanie 
 Adams Township dans le comté de Butler.
 Adams Township dans le comté de Cambria.
  dans le comté de Snyder.

Homonymie de townships